|-
| 136301 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136302 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136303 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136304 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136305 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136306 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136307 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136308 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136309 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136310 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136311 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136312 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136313 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136314 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136315 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136316 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136317 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136318 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136319 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136320 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136321 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136322 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136323 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136324 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136325 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136326 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136327 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136328 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136329 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136330 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136331 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136332 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136333 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136334 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136335 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136336 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136337 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136338 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136339 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136340 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136341 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136342 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136343 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136344 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136345 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136346 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136347 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136348 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136349 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136350 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136351 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136352 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136353 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136354 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136355 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136356 - ||  || 14 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136357 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136358 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136359 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136360 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136361 - ||  || 18 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136362 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136363 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136364 - ||  || 17 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136365 - ||  || 9 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136366 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136367 - ||  || 10 martie 2004 ||  || Altschwendt
|-
| 136368 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136369 - ||  || 15 martie 2004 ||  || 
|-
| 136370 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136371 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136372 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136373 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136374 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136375 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136376 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136377 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136378 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136379 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136380 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136381 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136382 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136383 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136384 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136385 - ||  || 31 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136386 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136387 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136388 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136389 - ||  || 19 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136390 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136391 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136392 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136393 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136394 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136395 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136396 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136397 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136398 - ||  || 14 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136399 - ||  || 11 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136400 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-